Live Around the World é um álbum ao vivo de Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns ao vivo de 1996